Eros (conceito)
Eros — deus da mitologia grega
 Eros Ramazzotti — cantor italiano

Outros
Eros (psicanálise) — o instinto vital, postulado pela psicologia freudiana, e que se opõe a Tânato
 Eros (filme) — filme de 2004
 Eros (revista) — revista portuguesa
 EROS — sistema operativo
 433 Eros — asteroide
 EROS (satélite) — série de satélites comerciais israelenses de observação da Terra

Desambiguação